Een magische rotonde (Engels: magic roundabout) is een rotonde ontwikkeld door het Britse Transport research laboratory om de problemen van congestie bij rotondes met veel zijwegen te ondervangen.

De rotonde bestaat uit een grote rotonde met bij de zijstraten een mini-rotonde. Om elke mini-rotonde gaat het verkeer met de klok mee, zoals gebruikelijk in Groot-Brittannië; om de grote rotonde mag je zowel met de klok mee als tegen de klok in rijden om naar de volgende minirotonde te komen.

Het knooppunt is ook op te vatten als een ringvormige weg met tweerichtingsverkeer, en een gewone rotonde bij elke zijweg.

Het idee van de magische rotonde is dat de bestuurders de kortste weg kiezen, en dus afhankelijk van hun bestemming links- dan wel rechtsom rijden.

De naam is afgeleid van een bekend Brits kinderprogramma, The magic roundabout.

Magische rotonde in Swindon
De magische rotonde in Swindon, Engeland is aangelegd in 1972. De rotonde bestaat uit één grote rotonde bestaande uit vijf minirotondes. De rotonde ligt vlak bij de County Ground, het stadion van Swindon Town F.C..

De officiële naam was the County Ground roundabout, maar niemand gebruikte deze officiële naam. De officiële naam is in de late jaren 1990 dan ook veranderd in magic roundabout.

De rotonde wordt gezien als onoverzichtelijk en werd zelfs verkozen tot slechtste kruispunt van Groot-Brittannië, maar er gebeuren weinig ongelukken. Dit komt omdat de meeste bestuurders afremmen wanneer ze de rotonde benaderen omdat ze niet goed zien hoe ze over de rotonde moeten rijden.

Magische rotonde in Hemel Hempstead
De magische rotonde in Hemel Hempstead, Hertfordshire, Engeland is aangelegd in 1973. De rotonde staat ook bekend als de Moor End- of Plough-rotonde. De rotonde bestaat uit één grote rotonde en zes minirotondes.

Gelijkvloerse kruising